Diba oder Dîba ist der Familienname folgender Personen:

 Farah Diba (* 1938), ehemalige Kaiserin des Iran, siehe Farah Pahlavi
 Fereydoun Diba (* 1920), iranischer Diplomat
 Hossein Diba (* 1893), iranischer Diplomat 
 Kamran Diba (* 1937), iranischer Architekt, Stadtplaner und Maler
 Vasile Dîba (* 1954), rumänischer Kanute

DiBa steht für:

 DiBa, die alte Firmierung für ING-DiBa#Geschichte